Juan Cejas puede hacer referencia a:

Juan Bautista Cejas, futbolista argentino.
Juan Carlos Cejas, político boliviano.